Nishida se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harufumi Nishida
 Kenji Nishida
 Kiyonori Nishida
 Tamio Nishida
 Toji Nishida